Cayo Rabirio puede referirse a algunos de los siguientes romanos:

 Cayo Rabirio.— Senador de época ciceroniana acusado de perduellio.
 Cayo Rabirio Póstumo.— Hijo adoptivo del senador homónimo.
 Rabirio.— Poeta latino, en ocasiones llamado Cayo Rabirio.
 Rabirio (arquitecto).— Arquitecto de tiempos de Domiciano.